J.A. Vesters, Nederlands schrijver en journalist;
 J.B. Vesters, Nederlands schrijver en journalist; 
 Karel Vesters, Nederlands voetballer.